Июльское — название населённых пунктов в России:
 Июльское — посёлок в Полесском районе Калининградской области.
 Июльское — село в Воткинском районе Удмуртии.